Де́рмот Малру́ни (, род. , Алегзандрия, Виргиния, США) — американский актёр и музыкант.

Биография и карьера 
Дермот Малруни родился в Алегзандрии, штат Виргиния, США. Его отец — профессор юриспруденции в Университете Виллановы, а мать — театральная актриса. Дермот — средний ребенок среди пяти братьев и сестер. У него есть два старших брата, Конор и Шон; младший брат, Киран Малруни, актер и сценарист; и младшая сестра Мойра. В детстве Дермот обучался игре на виолончели и играл в школьном любительском театре. Он учился в школе им. Джорджа Вашингтона, а затем в школе им Т. С. Уильямса. Окончив её в 1981 году, Малруни поступил в Северо-Западный университет в Чикаго, где изучал кино, театр и музыку до 1985 года.

У актера есть шрам на верхней губе, полученный в результате несчастного случая, когда ему было 3,5 года.

Малруни снялся более чем в семидесяти фильмах, в самых разнообразных ролях, работал в кино и на телевидении, дебютировав в телефильме «Грех невинности» (1986).

Первую роль в кино он получил у Блейка Эдвардса в «Закате» (1988), затем снялся в «Молодых стрелках».

Среди фильмов с его участием особо заметны «Свадьба лучшего друга» (1997) с Джулией Робертс и Кэмерон Диаз, «Канзас-Сити» Роберта Олтмена, «Убийца», где он был партнером Бриджет Фонды, «То, что называют любовью» (1993) Питера Богдановича и «Жених напрокат» (2005 год) Клер Килнер. Также он работал с Вайноной Райдер, Патрицией Аркетт, Холли Хантер, Кайлом Маклахленом. Среди сериалов наиболее популярны: «Друзья», «Американская история ужасов», «Бесстыжие», «Возвращение домой», «Задержка в развитии» и «Моцарт в джунглях».

В 2019 году вышли два сериала, снятые при участии Малруни: «Праведные Джемстоуны» и «Четыре свадьбы и одни похороны», а также на середину декабря запланирован выход в кинотеатрах экшн-триллера «Курьер» с Ольгой Куриленко и Гэри Олдменом.

Помимо актерства, Малруни известен как талантливый музыкант: он играет на нескольких инструментах, включая виолончель, мандолину, гитару и скрипку. Малруни и его брат Шон являются владельцами популярного музыкального клуба «The Double Door» в Чикаго.

Личная жизнь 
С 1990 по 2007 год был женат на актрисе Кэтрин Кинер, вместе с которой снялся в фильме «Обаятельная и привлекательная». У супругов есть сын Клайд Кинер Малруни.

В 2007 году женился во второй раз — на актрисе Тарите Катуль. В 2008 году у пары родилась дочь Мэйбл Рэй, в 2009 — ещё одна дочь Салли.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Виолончелисты США
Выпускники Северо-Западного университета
Выпускники Школы коммуникаций Северо-Западного университета
Киноактёры США